Гре́гори «Грег» Брец (; род. 19 декабря, 1990 года, Анахайм, штат Калифорния,  США) - американский сноубордист, выступающий в хафпайпе.

 Участник Зимних Олимпийских игр 2010 (хафпайп - 12 место);
 Победитель и призёр этапов Кубка мира по сноуборду в хафпайпе.

Ссылки 
Профиль на сайте FIS
Профиль на сайте sports-reference.com 
Профиль на сайте лыжных видов спорта США

Сноубордисты США
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года